Eastvale ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Eastvale (Kalifornien)
 Eastvale (Pennsylvania)
 Eastvale (Texas)